Zaloge urana so rezerve urana, ki se jih da pridobivati pod ceno 130 $/kg U. Če se poveča ceno na 260 $/kg U se zaloge povečajo od 5 404 000 ton na 6 306 300 ton.

Vir:Uranium 2009: Resources, Production and Demand, skupno poročilo od  OECD Nuclear Energy Agency in International Atomic Energy Agency

Glej tudi
Seznam držav po pridobivanju urana
Reprocesiranje
Naftne rezerve

Sklici

Rudarstvo
Jedrska energija
Uran (element)